Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России (МКАС) () — самостоятельное постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский суд), являющееся частью правового института международного коммерческого арбитража. МКАС разрешает коммерческие споры международного характера и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». МКАС является преемником Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 году. МКАС является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ).

Компетенция
По соглашению сторон в МКАС могут передаваться:
 споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей;
 споры предприятий с иностранными инвестициями между собой, споры между их участниками, а также споры с другими субъектами права Российской Федерации.

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации.

Правовой статус
Правовой статус МКАС определен Законом «О международном коммерческом арбитраже»от 7 июля 1993 года и Положением о МКАС, которое является Приложением 1 к указанному Закону.

Арбитражная оговорка МКАС, рекомендуемая для включения в коммерческие контракты 
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом».

Примечания

Литература 
 Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: к 70-летию МКАС при ТПП РФ / Отв. ред. А.С. Комаров. М.: Спарк, 2002 полный текст
 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг. М., 2002, 334 с.
 Практика МКАС при ТПП РФ за 2001-2002 гг. М., 2004, 493 с.
 Практика МКАС при ТПП РФ за 2003 г. М., 2004, 268 с.
 Практика МКАС при ТПП РФ за 2004 г. М., 2005, 384 с.
 Практика МКАС при ТПП РФ за 2005 г. М., 2006, 381 с.
 Практика МКАС при ТПП РФ за 2006 г. М., 2008, 368 с.
 Практика МКАС при ТПП РФ за 2007-2008 гг. М., 2010, 575 с.
 Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Отв. ред. А.С.Комаров. М.: Статут, 2007 полный текст
 Кабатов В. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ // "Хозяйство и право", № 3, 1994.
 Костин А.А., Елисеев Н.Г. К вопросу о сроках в третейском разбирательстве // Актуальные проблемы международного частного и гражданского права. К 80-летию В.А. Кабатова: Сборник статей / под ред. С.Н. Лебедева. М.: Статут, 2006. С. 143 - 152.
 Курзински-Сингер Е., Давыденко Д.Л. Материально-правовой ordre public в российской судебной практике по делам о признании и приведении в исполнение или отмене решений международного коммерческого арбитража // Закон. ─ М., 2009. ─ № 9. ─ С. 197─210
 Ловырев Д.Е., Муранов А.И. Некоторые проблемы института обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже в праве России. Нейтрализация дерогационного эффекта арбитражной оговорки // Московский журнал международного права. 2001. № 1. С. 172─203.
 Муранов А.И. Еще раз об обязательности решений международного коммерческого арбитража и внутринациональных третейских решений по российскому праву // Московский журнал международного права. 2002. № 1. С. 162─182.
 Муранов А.И. Интересное коллизионное решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ: применение того национального материального права, которое счел бы применимым иностранный арбитраж. Московский журнал международного права. 2000. № 3. С. 52—68. 1,15
 Муранов А.И. Некоторые аспекты понятия «публичный порядок» применительно к международному коммерческому арбитражу в России // Международное право. 2001. № 5 (14). С. 396─425.
 Муранов А.И. Последствия вступления в силу АПК РФ 2002 г. для международного коммерческого арбитража в России // Московский журнал международного права. 2003. № 3. С. 162─189; № 4. С. 233─250.
 Муранов А.И. Применение международным коммерческим арбитражем конкретных норм российского права и публичный порядок России: ошибки судебной практики // Московский журнал международного права. 2003. № 2. С. 91─105.
 Муранов А.И. Признание или приведение в исполнение решения международного коммерческого арбитража: обязательность такого решения, вступление его в силу и некоторые неясные моменты процедуры, в том числе в соотношении с вопросом об отмене решения. Некоторые параллели с внутринациональными третейскими решениями // Московский журнал международного права. 2001. № 3. С. 67─108.
 Муранов А.И. Применение международным коммерческим арбитражем российского материального права: невозможность ссылки на нарушение публичного порядка России? // Московский журнал международного права. 2003. № 1. С. 174─194.
 Николюкин С.В. Дефекты арбитражного соглашения: проблемы и пути их разрешения // Право и экономика, 2009, № 7.
 Розенберг М. Обзор практики разрешения споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // "Хозяйство и право", 2004, № 8.
 Розенберг М.Г. Оспаривание Арбитражного соглашения (Постановление МКАС по вопросу своей компетенции). "ЭЖ-Юрист", № 39, 2003.

Ссылки 
 Официальный сайт МКАС

Международное частное право
Арбитражные суды
Суды по алфавиту
Суды России
Москва